Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Coral Sea:

 USS Coral Sea (CVE-57), ein Geleitflugzeugträger der Casablanca-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946. 1944 umbenannt in USS Anzio
 USS Coral Sea (CV-43), ein Flugzeugträger der Midway-Klasse, in Dienst von 1947 bis 1990

Coral Sea